Mexico har flere betydninger:

 Mexico er et land i den sydlige del af Nordamerika, hvori Mexico City, Mexicos Føderale Distrikt og delstaten Mexico befinder sig.
 Mexico er også et stednavn flere steder i USA.
 Mexiko (film) - dansk kortfilm fra 1908.